Kokkoris ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Kokkoris (* 1942), griechischer Schachspieler 
 Ioannis Kokkoris, griechischer Wirtschaftsjurist 
 Kostas Kokkoris (* 1978), griechischer Karambolagespieler 
 Konstantinos Kokkoris, griechischer Karambolagespieler